Фабини (, ) — венгерская и итальянская фамилия. Известные носители:

 Фабини, Теофил (1822—1908) — венгерский юрист и политический деятель королевства Венгрия в составе Австро-Венгрии.
 Фабини, Эдуардо (1883—1950) — уругвайский композитор, скрипач и педагог.